Това е списък на всички градове в Малайзия с население над 100 хиляди души. Малайзия е една от най-бързо увеличаващите се като население държави в света. През 1980 в страната е имало 20 града с население над 100 хиляди души, от които само Куала Лумпур е била над 500 хиляди и Джорджтаун над 300 хиляди. Девет от градовете в списъка съществуват от по-малко от 30 години, а единадесет до 1991 са били с население под 20 хиляди души. В метрополисния район на Куала Лумпур живеят около 7,2 милиона души или около 25% от населението на страната.

В Малайзия живеят приблизително 7,2 милиона етнически китайци, почти 2 милиона тамили и около 700 хиляди филипинци. Най-голямата им концентрация е в столицата Куала Лумпур, където те съставляват около 55% от населението на града, а коренното малайско население е около 38%. Китайците нахвърлят 30% от населението на щатите Перак, Джохор и Селангор, а в Пенанг китайците са над 60%.

Градовете с китайско население над 40% са отбелязани с курсив.

1 Куала Лумпур не е щат, а федерална територия.

 
Малайзия